La vie est un concept principalement utilisé en biologie, philosophie et en anthropologie.

Dans le jeu vidéo, une vie désigne une chance attribuée au joueur pour avancer dans une séquence du jeu.

Concepts associés
 Phénomène vivant
 Espérance de vie
 Durée de vie
 Sens de la vie
 Vie quotidienne
 Vie privée

Toponyme

 La Vie est un fleuve côtier français du département de la Vendée.
 La Vie est une rivière française de Normandie, affluent de la Dives.
 Vie est un quartier de la ville roumaine d'Oradea.

Presse 

 
 
 La Vie, un hebdomadaire chrétien français édité par Malesherbes Publications, filiale du groupe La Vie-Le Monde, anciennement La Vie catholique fondé en 1924.
 La Vie à la campagne, magazine français d'Hachette et Cie.
 La Vie amusante, « revue satirique, drolatique et illustrée » française des années 1890.
 La Vie au grand air, magazine illustré de photographies sportives fondé par Pierre Lafitte en 1898.
 La Vie heureuse
 La Vie illustrée, journal hebdomadaire fondé par Félix Juven en 1898.
 La Vie joyeuse, fondée par Michel Sangor.
 La Vie moderne (revue)
 La Vie parisienne
 La Vie populaire, hebdomadaire français fondé en 1880.
 La Vie pour rire, hebdomadaire français (1888, puis 1900-1907).

Autres 
 Une « vie » est le récit de la vie d'un saint.
 La Vie (1903), un tableau de Pablo Picasso.
 Vie est un album de Johnny Hallyday sorti en 1970.
 Il était une fois... la Vie est une série télévisée d'animation française expliquant le fonctionnement du corps humain.
 La Vie est un film chinois de Wu Tianming, sorti en 1984.

Sigle/acronyme 

VIE, sigle de trois lettres, peut signifier :
 Viêt Nam, selon la liste des codes pays du CIO ;
 Volontariat International en entreprise, une formule permettant aux jeunes de 18 à 28 ans de partir travailler à l'étranger dans les entreprises et filiales françaises pour des durées allant de 6 à 24 mois. L'entreprise est aidée par l'État qui lui donne des facilités financières et administratives lorsqu'elle embauche un jeune candidat à l'étranger ;
 .

Code
 vie est, selon la norme ISO 639 alpha-3, le code du vietnamien, la langue officielle du Viêt Nam.  
 Selon la norme ISO 639 alpha-2, le vietnamien est noté vi

Voir aussi 
 
 
 
Homonymie d'hydronyme
Acronyme
Code
Homonymie d'acronyme